Немо ( — никто). Этим именем Одиссей представился Циклопу.

 Капитан Немо — персонаж фантастического романа Жюля Верна «Двадцать тысяч льё под водой». Капитан Немо (фильм).

 Немо — действующий вулкан на острове Онекотан (Курильские острова).
 Nemo — форк файлового менеджера Nautilus.
 (1640) Немо — астероид.
 Немо (снежный шторм) — мощный снежный шторм на северо-востоке Северной Америки 8—9 февраля 2013 года.

 Немо 33 — центр рекреационного плавания в Уккеле, Бельгия.
 Музей NEMO — крупнейший научный музей в Амстердаме.

Персоналии
 Немо, Филипп (род. 1949) — французский философ.
 Немо, Саша (род. 1981) — белорусский певец.
 Немо (имя) — мужское имя.

См. также 
 Nemo TV
 Nemo me impune lacessit (Никто не тронет меня безнаказанно)
 В музыке
 Little Nemo
 Nemo (песня)
 В названии фильмов
 Капитан Немо (фильм)
 Господин Никто (фильм)
 В поисках Немо
 Маленький Нимо: Приключения в стране снов
 В названии игр
 Little Nemo: The Dream Master
 Finding Nemo — компьютерная игра по мотивам одноимённого мультфильма.